Ра́ма может означать:

 Рама — конструкция, элементы которой работают преимущественно на изгиб. Небольшая рама — рамка.
 Велосипедная рама — основная несущая часть велосипеда.
 Рама автомобиля — разновидность несущей системы.
 Рама — обрамление картины или эстампа, отграничивающее изображение от окружающего пространства.
 Рама — внутреннее обрамление оконного проёма, служащее для крепления стекла.
 Рама — центральноамериканский индейский народ и язык этого народа.

Индуизм 
 Рама — 7-я аватара Вишну в индуизме, герой древнеиндийского эпоса «Рамаяна».

Топонимы 
 Рама — город в Никарагуа.
 Рама — населённый пункт в Кедабекском районе Азербайджана.

Персоналии

Имена королей Таиланда 
 Рама I Великий (Буддха Йодфа Чулалок), 1782—1809
 Рама II (Буддха Лоетла Нафалай), 1809—1824
 Рама III Нангклао, 1824—1851
 Рама IV (Монгкут), 1851—1868
 Рама V Великий (Чулалонгкорн) 1868—1910
 Рама VI (Вачиравуд), 1910—1925
 Рама VII (Прачадипок), 1925—1935
 Рама VIII (Анада Махидол), 1935—1946
 Рама IX Великий (Пумипон Адульядет), 1946—2016
 Рама X (Маха Вачиралонгкорн), с 2016

Фамилия 
 Рама, Вальдет (род. 1987) — албанский футболист, этнический косовский албанец.
 Рама, Кароль (настоящее имя — Ольга Каролина Рама; 1918—2015) — итальянская художница-самоучка.
 Рама, Кристакь (1932—1998) — албанский скульптор.
 Рама, Лоренц (род. 1964) — албанский шахматист.
 Рама, Милаим (род. 1976) — швейцарский футболист албанского происхождения.
 Рама, Эванс — албанский певец.
 Рама, Эди (род. 1963) — албанский общественный и политический деятель.

Псевдоним 
 Рама (настоящее имя — Фредерик Ленц; 1950—1998) — американский религиозный деятель, основатель «американского буддизма».
 Рама — вариант прочтения акронимического псевдонима Моше Иссерлеса ( (, другой вариант прочтения — Рема́ ()) — польского раввина, талмудиста, правоведа и философа.

Прочее 
 Рама — советское прозвище самолёта «Фокке-Вульф» Fw 189, полученное им в годы Великой отечественной войны из-за двухбалочной конструкции планера.
 Рама — инопланетный космический корабль в тетралогии фантастических романов Артура Кларка «Свидание с Рамой» (1973).
 Рама — наименование искусственного астрономического объекта из романа научно-фантастический романа Артура Кларка Свидание с Рамой. По сюжету — человечество обнаруживает в космосе огромный цилиндрический объект, очень похожий на искусственный (принятый сначала за астероид и названный в честь Рамы).

См. также 
 Прозор-Рама
 Рамафаим-Цофим
 Рама Вениаминова